Ла Ескољера има више значења:

 Ла Ескољера (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескољера (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику